Ina-Maria von Bassewitz (née à Bristow, Schorssow le  et morte à Munich le ) est une aristocrate allemande et l'épouse du prince Oscar de Prusse.

Famille 
La comtesse Ina-Marie Hélène Adèle Élise von Bassewitz est née le  à Bristow, Schorssow, dans le Mecklembourg. Elle est la fille cadette du comte Karl Heinrich Ludwig von Bassewitz-Levetzow (1855-1921), chambellan et ministre d'État du grand-duché de Mecklembourg-Schwerin et de la comtesse Margarethe Cäcilie Luise Alexandrine Friederike Susette von der Schulenburg (1864-1940), mariés en 1885. Elle porte le prénom « Ina » en l'honneur de sa grand-mère paternelle Ina von Bülow. 

Ina-Maria a une sœur aînée, Alexandrine, ainsi que trois frères cadets : Gerd-Alexander, mort au combat en 1915, le comte Werner von Bassewitz-Levetzow et Bernhard.

Mariage et postérité 

Le  au château de Bellevue, elle épouse le prince Oscar de Prusse, cinquième fils de l'empereur Guillaume II et d'Augusta-Victoria de Schleswig-Holstein-Sonderbourg-Augustenbourg . Initialement, l'union est considérée comme morganatique, mais le , elle est décrétée dynastique conformément aux lois de la maison royale de Hohenzollern. Avant son mariage, le 27 juillet 1914, Ina-Marie est titrée comtesse de Ruppin et, à partir du , elle devient princesse de Prusse avec le prédicat d'Altesse Royale. Le couple a quatre enfants :

 Oscar Wilhelm Karl Hans Kuno de Prusse (né le  à Potsdam - tué le  au combat de la Widawska en Pologne), étudiant en droit ;
 Burchard Friedrich Max Werner George de Prusse (né le  à Potsdam - mort le  à Hof bei Salzburg), épouse la comtesse Éléonore Fugger von Babenhausen (1925-1992) civilement le , puis religieusement le  suivant, sans descendance ;
 Herzeleide-Ina-Marie Sophie Charlotte Else de Prusse (né le  à Bristow - morte le  à Munich), épouse le prince Karl Biron von Kurland (1907-1982), civilement le  et religieusement le lendemain, dont trois enfants ;
 Guillaume-Charles de Prusse (né le  à Potsdam - mort le  à Holzminden), épouse Armgard von Veltheim (1926-2019) le , dont trois enfants. Il était le dernier petit-enfant vivant de Guillaume II et le trente-sixième Herrenmeister du Grand bailliage de Brandebourg.

Décès 
La princesse Ina-Maria, dernière survivante de sa fratrie et âgée de , meurt à Munich le  et est inhumée, à l'instar du Kronprinz et d'autres membres de la famille, au cimetière du Jardin des Officiers au Burg Hohenzollern.

Honneurs et titulature

Honneurs 
Ina-Maria von Bassewitz est :
  Dame de l'ordre de Louise (Empire allemand) ;
  Membre honoraire de l'ordre protestant de Saint-Jean.

Titulature 
  -  : La comtesse Ina-Maria von Bassewitz-Levetzow ;
  -  : Son Altesse Illustrissime la comtesse Ina-Maria de Ruppin ;
  -  : Son Altesse Royale la princesse Oscar de Prusse.

Ascendance

Références

Bibliographie 
 Marlene A. Eilers, Queen Victoria's Descendants (Baltimore, Maryland : Genealogical Publishing Co., 1987), page 156.
 C. Arnold McNaughton, The Book of Kings: A Royal Genealogy, en 3 volumes (Londres, Royaume-Uni : Garnstone Press, 1973), volume 1, page 60.
 .

Princesse de Prusse
Maison de Hohenzollern
Naissance en janvier 1888
Naissance dans le grand-duché de Mecklembourg-Schwerin
Décès en septembre 1973
Décès à 85 ans
Décès à Munich
Récipiendaire de l'ordre de Louise